Espada hace referencia a varios artículos:

Armas
Espada, arma blanca.
Espada (esgrima), espada que se usa deportivamente, una de las 3 armas de la esgrima.
Espada bastarda, espada hoja larga y recta, que pueden ser blandidas a media mano.
Espada ropera, cierta clase de espada de hoja recta y larga, esgrimida a una mano.

Zoología
 Pez espada, Xiphias gladius, llamado a veces gladiador o emperador.
 Espada, Xiphophorus hellerii, pequeños peces utilizados en acuarios.

Además
Espada (canción), canción de 2013 por Javiera Mena.
 Espada, personajes de Bleach.